Dwudziesty rząd Izraela
 Dwudziesty drugi rząd Izraela
 Dwudziesty trzeci rząd Izraela
 Dwudziesty czwarty rząd Izraela